Піску () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Піску () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Піску.
 Піску () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Чолпань.